Porkert je příjmení německého původu. Mezi jeho nositele patří:

 Josef Porkert (1829–1895) – český výrobce klavírních rámů
 Manfred Porkert (* 1933) – německý sinolog a spisovatel

jiný význam
 Porkert – značka domácích ručních kuchyňských strojků ve Skuhrově nad Bělou (firma založena Josefem Porkertem roku 1881)

Rozcestníky - příjmení